La mémoire cache est une petite mémoire à accès rapide ;

 Mémoire cache est le cinquième tome de la série de bande dessinée Nomad.